Мортьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мортьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта